Дриозавриды () — семейство примитивных игуанодонтов. Известны начиная со среднего юрского периода и до конца мелового периода. Окаменелости происходят из Африки, Европы и Северной Америки.

Филогения 
До недавнего времени многие дриозавриды рассматривались как сомнительные (nomen dubium: Callovosaurus, Kangnasaurus) или как виды типового рода дриозавр (Dryosaurus: Dysalotosaurus, Elrhazosaurus и Valdosaurus). Тем не менее, в недавних исследования эти роды рассматриваются как валидные. Ниже приведена кладограмма из работы Paul M. Barrett, Richard J. Butler, Richard J. Twitchett и Stephen Hutt 2011 года:

Cooper в 1985 году ввёл подсемейство Dryosaurinae (семейство гипсилофодонтиды), куда включил дриозавра, Valdosaurus и Kangnasaurus. Автору не было известно, что Milner и Norman в 1984 году уже ввели новое семейство дриозавриды для этих родов. Сейчас Dryosaurinae не валидно и палеонтологами не используется.

Кладограмма по данным Butler et al, 2011:

Примечания 

 
†
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода